Shamshernagar Airport (engelska: Shamshernagar STOLport) är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Dhaka. Shamshernagar Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shamshernagar Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Shamshernagar Airport. Närmaste större samhälle är Maulavi Bāzār,  km nordväst om Shamshernagar Airport.

I omgivningarna runt Shamshernagar Airport växer huvudsakligen savannskog. Runt Shamshernagar Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh